Costigliole puede referirse a:
 Costigliole d'Asti, una localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia
 Costigliole Saluzzo, una localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia